Ollanta es un nombre masculino, usado por el protagonista del drama incaico Ollantay. Podría provenir de la expresión quechua quyanta de quya, reina; el sufijo posesivo -n y el sufijo acusativo -ta: "a su reina", en referencia a Qusi Quyllur, la dama de la obra; o bien de qullanta, de qulla, 'eminencia', 'sabio' o  'virtuoso', que resultaría en "a su eminencia". El lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino teoriza que Ollantay provendría del vocablo aimara ullantawi, de ullanta, "observar hacia abajo" con el sufijo nominalizador -wi,  lo que significaría "lugar para mirar hacia abajo", es decir, "atalaya" o "mirador".

Puede referirse a:

Obras
 Ollantay, antiguo drama incaico titulado con el nombre de su personaje principal;
 Ollanta, ópera del compositor peruano José María Valle Riestra, estrenada en Lima en el año 1900 y basada en el drama homónimo.

Personas
 Ollanta Humala, expresidente de la República del Perú (2011-2016)

Lugares
 Ollantaytambo, localidad y sitio arqueológico peruano capital del distrito homónimo ubicado en la provincia del Urubamba en el departamento del Cuzco.
 Distrito de Ollantaytambo, uno de los siete que conforman la provincia del Urubamba en el departamento del Cuzco.

Otros
 Ollanta, navío perteneciente a la Flota del Titicaca.